Grind, granulair afzettingsgesteente
 Grind (2003) over de film Grind uit 2003
 Grinden, een beweging bij het skateboarden
 Grind (musical), naar een boek van Fay Kanin, muziek door Larry Grossman
 The Grind (1915), Amerikaanse stomme film uit 1915
 The Grind (tv), programma van MTV tussen 1992 en 1997
 The Grind (2009), Amerikaanse thrillerfilm uit 2009
 The Grind (2010), Amerikaanse film uit 2010
 The Grind (2012), Amerikaanse misdaadfilm uit 2012

Zie ook 
 Grinder, doorverwijspagina